Athanasiadis ist der Familienname folgender Personen:

 Atha Athanasiadis (* 1969), österreichischer Journalist
 Caroline Athanasiadis (* 1980), österreichische Kabarettistin, siehe Kernölamazonen
 Georgios Athanasiadis (* 1962), griechischer Ringer
 Giorgos Athanasiadis (* 1993), griechischer Fußballtorwart
 Giorgos Athanasiadis-Novas (1893–1987), griechischer Schriftsteller und Politiker
 Ioannis Athanasiadis (* 1947), griechischer Gewichtheber
 Konstantinos Athanasiadis, griechischer Ruderer
 Marios Athanasiadis (* 1986), zyprischer Radrennfahrer
 Stefanos Athanasiadis (* 1988), griechischer Fußballspieler
 Vyron Athanasiadis (1900–??), griechischer Langstreckenläufer